Abstich, Kreis Allenstein, Ostpreußen, ist der deutsche Name eines heute geteilten Ortes in Polen:

 Łupstych (Gietrzwałd), Ort in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Łupstych (Olsztyn), Ortschaft im Stadtteil Gutkowo der kreisfreien Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren